U238 eller U-238 kan referere til:

 Unterseeboot 238, en tysk ubåd fra anden verdenskrig.
 Uran-238, den mest almindelige uranisotop.